SMS Sachsen ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Sachsen (1877)
 SMS Sachsen (1916)